Eysseneck oder Eiseneck ist der Name einer Familie, insbesondere von Patriziern in Frankfurt am Main.

Folgender Personen tragen den Namen Eysseneck:

 Jakob Baur von Eiseneck († 1621), deutscher Feldherr (Obrist), begraben im Würzburger Dom
 Johann Martin Baur von Eysseneck (1577–1634), Kaiserlicher Rat und Stadtschultheiß von Frankfurt am Main 1616 bis 1634
 Johann Karl von Fichard genannt Baur von Eysseneck (1773–1829), Historiker